Als Souterrain wird bezeichnet:

 Souterrain, ist ein Synonym für ein Untergeschoss
 Souterrain (Archäologie), sind in der Archäologie teilweise sehr komplexe vorgeschichtliche unterirdische Bauten
 Laboratoire Souterrain de Modane, das Laboratoire Souterrain de Modane (Modane Underground Laboratory)
 Souterrain von Naours, ein Höhlensystem in Frankreich

Siehe auch:
 La Souterraine